Mészáros Lajos (1857–1926) színész, rendező
 Mészáros Lajos (1891–1945) munkásmozgalmi politikus
 Mészáros Lajos (1879–1958) jogász, kúriai bíró, szakíró
 Mészáros Lajos (1913–1969) mezőgazdasági mérnök, egyetemi docens
 Mészáros Lajos (1915–1987) római katolikus pap, főegyházmegyei kormányzó
 Mészáros Lajos (1925–1971) festőművész
 Mészáros Lajos (1949–) kosárlabdázó, edző
 Mészáros Lajos (1959–) orvos, politikus, országgyűlési képviselő